Kauf stammt von lat. caupo, -ōnis „Schenkwirt, Kleinhändler“ ab und steht für:

 Erwerb des Eigentums an einer Sache oder der Inhaberschaft an einem Recht gegen Bezahlung bzw. der darauf gerichtete Vertrag, siehe Kaufvertrag

Kauf ist der Familienname folgender Personen:

 Jaelin Kauf (* 1996), US-amerikanische Freestyle-Skierin
 Rüdiger Kauf (* 1975), deutscher Fußballspieler
 Stephan Kauf (1907–1962), Schweizer Benediktiner und Abt von Muri-Gries

Kauf ist der Name folgender Orte:

 Koupě, Gemeinde im Okres Příbram in Tschechien mit ihrem deutschen Namen

Siehe auch:
 .kaufen